Galovac est un toponyme qui peut désigner :
 Galovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Galovac, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Zadar ;
 Galovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Bjelovar, comitat de Bjelovar-Bilogora.